Balete, municipalità della Provincia di Aklan
Balete, municipalità della Provincia di Batangas